hindus – wyznawca hinduizmu, inaczej: hinduista, bez względu na miejsce zamieszkania (słowo pisane małą literą).
 Hindus – obywatel Indii.
 Hindus (The Indian) – film z 2007 roku.

Zobacz też 
 indolog

Przypisy